VII летняя Спартакиада народов СССР  — проходила в СССР в 1979 году, церемония открытия — 21 июля на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Москве. Финалы проводились в 30 видах спорта.

Описание
На всех этапах соревнований участвовало 87 миллионов советских спортсменов. Большинство финалов проходило в предолимпийской Москве. Впервые для участия были приглашены зарубежные спортсмены. В финалах участвовали 8300 советских спортсменов и более 2000 спортсменов из 84 других стран мира. Первое  место по числу наград заняла сборная РСФСР, на втором — сборная Украинской ССР, на третьем — сборная Москвы.

Также в рамках спартакиады проходили соревнования по техническим видам спорта.

Финальные соревнования

Примечания

Литература
 
 Документально-игровой фильм «Баллада о спорте» (1979).

Летняя Спартакиада народов СССР 1979